Высокогорский мост через Енисей — строящийся автомобильный мост через реку Енисей. Расположен возле посёлка Высокогорский на одном берегу реки и рядом с городом Лесосибирск на другом.  На момент строительства является самым северным мостом через Енисей.

История 
Постройка данного моста обеспечит посёлок Высокогорский круглогодичной постоянной связью с дорожной сетью России, вместо паромов и зимника через реку. Мост будет способствовать освоению новых месторождений полезных ископаемых.

Первый проект строительства моста был разработан ещё в 2010 году, в рамках федеральной программы по комплексному развитию экономического района «Нижнее Приангарье».  Было предложено 5 вариантов конструкции моста. Кроме того, предполагалось строительство моста в совмещённом (автомобильно-железнодорожном) варианте, но позднее от идеи совмещения двух видов транспорта на мосту отказались. Длина моста по выбранному проекту составляла 1195 метров, центрального пролёта — 210 метров.

В 2018 году мост был включён в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Контракт на строительство моста заключили 6 июля 2020 года, почти сразу же начались подготовительные работы. Официальная церемония начала строительства была проведена 28 октября 2020 года.

Характеристики 
Мост расположен на автодороге III технической категории. длина моста 1196 м. Ширина проезжей части 10 м, имеются два служебных прохода шириной по 0,75 м. Русловые пролёты моста выполнены в виде неразрезной фермы с ездой понизу. Два крайних пролётных строения выполнены из металлических балок, два крайних пролёта с другой стороны моста — из железобетонных балок. Схема разбивки моста на пролёты: 2 х 33 + 105 + 210 + 2 х 180 + 210 + 105 + 2 х 63 м.

Примечания

Ссылки 
 
 

Мосты Красноярского края
Строящиеся мосты
Мосты через Енисей